Název Strachovice má více sídel:
 Strachovice (Dříteň), část obce Dříteň v okrese České Budějovice
 Strachovice (Čistá), část obce Čistá v okrese Rakovník
 Strachovice (Stráž), část obce Stráž v okrese Tachov